Finger (protocolo)
Bill Finger

Localidades

Finger (Tennessee)

Desambiguação